Holtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Holtmann (* 1936), deutscher Sozialwissenschaftler 
 Bernhard Holtmann (1873–1947), plattdeutscher Autor
 Claus Friedrich Holtmann (1949–2013), deutscher Bankmanager
 Eva Holtmann (* 1974), deutsche Filmproduzentin
 Everhard Holtmann (* 1946), deutscher Politologe
 Gerrit Holtmann (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Heidrun Holtmann (* 1961), deutsche Pianistin
 Heinz Holtmann (1939–2023), deutscher Galerist
 Hubert Holtmann (1864–1914), deutscher Architekt
 Jakob Holtmann (1863–1935), deutscher Bildhauer
 Johannes Holtmann (genannt Ahaus) († 1540), Fraterherr zu Münster
 Matthias Holtmann (* 1950), deutscher Hörfunkmoderator
 Mina Fürst Holtmann (* 1995), norwegische Skirennläuferin
 Wilhelm Holtmann (1927–2019), deutscher reformierter Theologe
 Winfried Holtmann (1941–2003), deutscher Radsportmanager und Journalist